Second Nature, signifie « seconde nature » en anglais et désigne notamment : 
 Second Nature, un album du groupe suisse The Young Gods sorti en 2000 ;
 Second Nature, un album du groupe américain Flying Colors sorti en 2014 ;
 Second Nature, comédie américaine de Michael Cross sortie en 2016.

Notes et références